Василий Ильич Залукаев (26 апреля 1919 — 10 декабря 1993) — участник Великой Отечественной войны, командир расчёта миномётной роты 50-го гвардейского Ченстоховского Краснознамённого стрелкового полка (15-я гвардейская Харьковская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия, 34-й гвардейский Дрезденский стрелковый корпус, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старший сержант. Кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 26 апреля 1919 года в селе Большая Талинка (ныне Тамбовского района Тамбовской области) в семье рабочего. Окончил 4 класса. Работал на торфопредприятии в городе Рассказово Тамбовской области.

В РККА 
В Красной армии с 1941 года. В действующей армии с 30 сентября 1941 года. Воевал на Южном, Юго-Западном, Сталинградском (с 30 сентября 1942 года - Донской, с 15 февраля 1943 года - Центральный), Воронежском, Степном (с 20 октября 1943 года - 2-й Украинский), 3-м и 1-м Украинских фронтах.

На фронте 
В ходе наступательных боёв с 18 по 25 июля 1943 года в районе сёл Аркадьевна и Ястребово (ныне Белгородского района Белгородской области) наводчик гвардии младший сержант В. И. Залукаев, действуя в составе расчёта, подбил автомашину с пушкой на прицепе, подавил 6 огневых точек и уничтожил до 50 немецких солдат и офицеров. Приказом командира дивизии награждён орденом Красной Звезды.

К концу сентября 1943 года передовые части 15-й гвардейской стрелковой дивизии вышли к реке Днепр, форсировали её и захватили плацдарм в районе села Бородаевка (ныне Верхнеднепровский район Днепропетровской области, Украина). В ходе боёв на плацдарме в период с 28 сентября по 13 октября 1943 года В. И. Залукаев огнём миномёта уничтожил 3 огневых точки, автомобиль и до 25 немецких солдат. Приказом командира полка награждён медалью «За отвагу».

В ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции в районе села Романовна (Криворожский район Днепропетровской области, Украина) 18 февраля 1944 года командир расчёта В. И. Залукаев со своими миномётчиками уничтожил 2 повозки с боеприпасами и пулемётный расчёт противника. В тот же день при отражении вражеской атаки ими было уничтожено 15 немецких солдат. В ходе дальнейшего продвижения в районе села Ингулец того же района 28 февраля 1944 года при отражении контратаки противника уничтожено 6 вражеских солдат.

Подвиг 
Приказом командира 15-й гвардейской стрелковой дивизии от 9 апреля 1944 года гвардии старший сержант Залукаев Василий Ильич награждён орденом Славы 3-й степени. В июне 1944 года 15-я гвардейская стрелковая дивизия была передислоцирована в полосу 1-го Украинского фронта, а в августе введена на сандомирский плацдарм. В ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции 18 января 1945 года в районе населённого пункта Гудка (ныне Ченстоховский повят Силезского воеводства, Польша) расчёт В. И. Залукаева уничтожил 10 немецких солдат. При овладении селом миномётчики, действуя в составе штурмовой группы, захватили в плен 15 гитлеровцев. На подступах к городу Люблинец (ныне Силезское воеводство, Польша) 20 января 1945 года они уничтожили 3 огневые точки и 13 немецких солдат. Приказом командующего 5-й гвардейской армией от 27 апреля 1945 года гвардии старший сержант Залукаев Василий Ильич награждён орденом Славы 2-й степени. В марте 1945 года 15-я гвардейская стрелковая дивизия принимала участие в ликвидации группировки противника, окружённой в районе города Бреслау (ныне Вроцлав, Польша). 16 марта 1945 года в районе деревни Гирсдорф (ныне Галажице, гмина Гродкув Бжегского повята Опольского воеводства, Польша) расчёт В. И. Залукаева уничтожил 5 огневых точек и до 10 солдат противника.

После армии 
В ноябре 1945 года демобилизован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии сержант Залукаев, Василий Ильич награждён орденом Славы 1-й степени.

Жил и работал в с. Тулиновка Тамбовского района. Работал на Татановском торфобрикетном заводе. Умер 10 декабря 1993 года. Похоронен в с. Тулиновка, , гражданское кладбище, западная сторона, участок вне воинского кладбища.

Награды 

 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Славы I степени (15.05.1946)
 Орден Славы II степени (24.07.1945)
 Орден Славы III степени (09.04.1944)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 

 На могиле установлен надгробный памятник.

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы

Примечания

Литература

Ссылки 

 Залукаев
 Полные кавалеры ордена Славы: краткий биографический словарь. На сайте МО РФ 
 [az-libr.ru/Persons/000/Src/0003/2a6a77bf.shtml Залукаев Василий Ильич ]

Полные кавалеры ордена Славы
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники Никопольско-Криворожской операции